Опознаване на себе си.

Социалната среда е решаваща за себепознанието. Човек се възприема като отделен индивид, защото обществото го възприема като такъв. Той сякаш се оглежда в очите на другите. За да се провери това наблюдение, се използва модел, създаден от психолозите Джозеф Лафт и Хари Ингъм, наречен „Прозорче на Джохари“, по първите букви от малките им имена. Този модел тълкува различните страни на Аза при взаимоотношенията му с другите.

Знание